George Washington peut faire référence à :

Personnes

Personnalités politiques américaine 
 George Washington (1732-1799), le premier président des États-Unis,
 George Washington Williams (1849–1891), figure religieuse américaine et personnalité politique;

Autres personnages américains 
 George Washington (1871-1946), homme d'affaires et inventeur américain,
 George Washington Carver (c. 1864/5–1943), botaniste américain,
 George Washington De Long (1844–1881), officier dans la marine américaine,
 George Washington Dixon (1801–1861), chanteur américain, acteur, et éditeur de journaux,
 George Washington Goethals (1858–1928), officier de l'armée américaine et ingénieur civil,
 George Washington Scott (1829-1903), homme d'affaires américain et officier américain,
 George Washington Wilson (1823–1893), photographe écossais.

Personnes non-américaines 
 Georges Washington de La Fayette (1779-1849), militaire et homme politique français, fils du marquis de La Fayette,
 Georges Washington (1827-1910), peintre orientaliste français.

Navires 
 Plusieurs navires de la marine américaine : ,

Ponts 
 Pont George-Washington, un pont suspendu reliant New York à Fort Lee (New Jersey),
 George Washington Memorial Bridge, (appelé communément le Aurora Bridge) à Seattle,

Œuvres 

 George Washington, une statue de Jean-Antoine Houdon située à Richmond (Virginie) ;
 George Washington, un tableau réalisé par Gilbert Stuart en 1797 ;
 George Washington, un film américain de David Gordon Green sorti en 2000.

Autres 
 The George Washington University, une université privée située à Washington DC.
 Colonials de George Washington, club omnisports universitaire de l'Université George Washington.
 George Washington (Lansdowne Portrait), portrait de George Washington peint par Gilbert Stuart
 George Washington (Perovani), portrait de George Washington peint par Giuseppe Perovani
 George Washington (The Athenæum Portrait), portrait de George Washington peint par Gilbert Stuart 
 George Washington (timbre États-Unis) 
 George Washington (Peale 1772), portrait de George Washington peint par Charles Willson Peale en 1772
 George Washington (Princeton), portrait de George Washington peint par Charles Willson Peale en 1779
 Portraits de George Washington

Voir aussi 
 
Homonymie de monument
George Washington